Исаково — деревня в Локнянском районе Псковской области России. Входит в состав Михайловской волости.

Расположена в 16 км к юго-западу от райцентра Локня к юго-западу от озера Волчье.

Население 
Численность населения деревни в 2000 году составляла 41 житель, в 2011 году — 21 житель.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района